В 2009 году свой титул на US Open среди женщин-парниц завоевала американская пара Серена Уильямс/Винус Уильямс, переигравшая в финале действующих чемпионок - зимбабвийско-американский дуэт Кара Блэк/Лизель Хубер.

Сеянные 

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Финал)
  Анабель Медина Гарригес /  Вирхиния Руано Паскуаль (Третий раунд)
  Саманта Стосур /  Ренне Стаббз (Полуфинал)
  '''Серена Уильямс /  Винус Уильямс (Титул)
  Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма (Третий раунд)
  Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Четвертьфинал)
  Се Шувэй /  Пэн Шуай (Второй раунд)
  Бетани Маттек-Сандс /  Надежда Петрова (Четвертьфинал)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Патти Шнидер (Третий раунд)
  Мария Кириленко /  Елена Веснина (Четвертьфинал)
  Янь Цзы /  Чжэн Цзе (Четвертьфинал)
  Ваня Кинг /  Моника Никулеску (Третий раунд)
  Алиса Клейбанова /  Екатерина Макарова (Полуфинал)
  Саня Мирза /  Франческа Скьявоне (Второй раунд)
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Первый раунд)
  Виктория Азаренко /  Вера Звонарёва ''(Второй раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 

Взрослые